Drusa (botànica)
 Drusa (gènere)
 Drusa (mineralogia)
 Drusa (oftalmologia)